Рустем, Рустам

 Рустам ( Ростам, арабська транслітерація: Рустам, тюркська транслітерація: Рустем) — легендарний герой ірано-таджицького народного епосу, одна з центральних фігур твору Фірдоусі «Шах-наме».
 Рустем Мамут оглу Аблятіфов (крим. Rüstem Mamutoğlu Ablâtif) (3 грудня 1964 р., м. Одеса) — кримськотатарський, український громадський діяч, експерт з питань етнополітики, Голова Ради Кримської республіканської громадської організації «Інститут громадянського суспільства».
 Ян Рустем (Йонас Рустемас, Йонас Рустямас, , , , ; бл.  (1762-1835) — литовський живописець.